Stirling hace referencia a:

Personas 

David Stirling, activista, montañista, militar y fundador del Servicio Aéreo Especial entre 1941 y 1943.
Archibald Stirling, militar escocés y exmiembro del Parlamento Británico.
Reverendo Robert Stirling, inventor del motor Stirling.
Stirling Díaz, jugador de polo y zootecnista uruguayo.

Topónimos

Localidades 

Stirling, una ciudad situada en el centro de Escocia.
Stirling (concejo), concejo situada en el centro de Escocia.

Otros 

Short Stirling, un bombardero pesado cuatrimotor británico que combatió en la Segunda Guerra Mundial.
Motor Stirling, un tipo de motor térmico.
Stirling Sports Premiership, primera división de fútbol de Nueva Zelanda.

En matemáticas puede hacer referencia a:
La fórmula de Stirling, usada para aproximar el valor de factoriales grandes.
Los números de Stirling, que aparecen en diversos problemas combinatorios.

Otras desambiguaciones
 James Stirling  desambiguación.